Рубен Хаукес (, род. 8 июня 1979) — нидерландский дзюдоист, чемпион мира, призёр чемпионатов Европы и Олимпийских игр.

Биография
Родился в 1979 году в Схагене. В 2005 и 2006 годах становился бронзовым призёром чемпионата Европы. В 2007 году выиграл чемпионат мира. В 2008 году стал обладателем серебряной медали чемпионата Европы и бронзовой медали Олимпийских игр в Пекине.

Примечания

Ссылки 
 
 

Чемпионы Нидерландов по дзюдо
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 2008 года